Гранха Мерседес има више значења:

 Гранха Мерседес (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Мерседес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику